Le mur païen désigne quatre formations mégalithiques distinctes, toutes situées en Alsace. Ce nom laisse entendre qu'elles seraient antérieures à l'ère chrétienne. On recense :

 Le mur païen du mont Sainte-Odile en Alsace,
 Le mur païen entourant le château du Frankenbourg,
 Le mur païen sur le Scheibenberg à Rothbach,

 Celui courant sur la crête du Taennchel.

En Allemagne, un mur païen est situé près de la ville de Bad Durkheim.